Serhij Anatolijowicz Dacenko (ur. 1977) – ukraiński piłkarz
 Serhij Ołeksandrowicz Dacenko (ur. 1987) – ukraiński piłkarz